Зарі́ччя (до 1948 — Дьорте, ) — село Нижньогірського району Автономної Республіки Крим.